Shotton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Shotton (civil parish), Durham, England, 
 Shotton, Wales, ort i Flintshire, 
 Shotton, Northumberland – en ort i Northumberland, England
 Shotton, Peterlee – en ortsdel i Peterlee, Durham, England
 Shotton, Sedgefield – en ort i Sedgefield, Durham, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar